Аминь:

 Аминь — заключительное слово в молитвах и проповедях (знач.: «истинно» , «да будет так»).
 
 Аминь.ru — пятый студийный альбом Сергея Бабкина (2008).

См. также